Tommaso Valentinetti – arcivescovo cattolico italiano
 Tony Valentinetti – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Vito Valentinetti – giocatore di baseball statunitense